Fürstensitz steht für:

 Fürstenhof, Wohnsitz eines Fürsten
 eine Stelle, wo ein Fürst zu sitzen pflegt, siehe Thron
 umstrittene Bezeichnung für einige frühkeltische Höhensiedlungen, siehe Hallstattzeit #Sozialstruktur

Siehe auch:
 Fürstenhaus (Begriffsklärung)